Tvåkobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tvåkobbarna (vid Byskär, Nagu), Åboland, 
 Tvåkobbarna (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Tvåkobbarna, Korpo, Åboland,

Se även
Tvåkobben
Trekobb

Robotskapade Finlandförgreningar